Knack – videogioco
Knack – rivista belga
The Knack – gruppo musicale
Knack Productions – casa di produzione televisiva di serie animate